La Porsche 963 è una vettura da competizione di tipo sport prototipo, progettata da Porsche, secondo le normative dell'ACO della categoria LMDh, per gareggiare nel campionato del mondo endurance FIA e nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar. Per la casa di Stoccarda, è un ritorno nella massima categoria dalla quale mancava dal 2017.

Storia e sviluppo 
Nel dicembre 2020, viene ufficializzata la presenza della Porsche nella nuova classe LMDh, gareggiando dal 2023 nel campionato del mondo endurance e campionato IMSA WeatherTech SportsCar.

Dal gennaio 2022, con il supporto del Team Penske iniziano i primi test sul tracciato aziendale di Weissach, nel febbraio la vettura completa 2000 km sul Circuito di Catalogna.

Dopo 7.889 chilometri di test, il 24 giugno la casa di Stoccarda presenta ufficialmente la Porsche 963 durante il Goodwood Festival of Speed. La Porsche sceglie Penske come team ufficiale e mette a disposizione altri quattro prototipi per i team clienti. Prima del esordio in gara viene preparato un ulteriore percorso di test in diversi circuiti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Nei primi giorni di luglio i test si svolgeranno a Sebring poi a Monza ed infine a Daytona.

Caratteristiche tecniche

Propulsione 
Porsche ha confermato l'utilizzo di un motore V8 da 4,6 litri derivato dal motore della Porsche 918 Spyder a propulsione ibrida, una scelta differente rispetto alla Toyota GR010 Hybrid e alla Peugeot 9X8 che utilizzano un motore V6. Per quanto riguarda la parte ibrida, le componenti standard per il recupero, lo stoccaggio e l’erogazione dell’energia elettrica della Porsche 963 sono forniti dalla Williams Advanced Engineering (batteria), Bosch (motogeneratore ed elettronica di controllo) e Xtrac (trasmissione), in quanto imposti dal regolamento.

Telaio e aerodinamica 
Il regolamento impone l'utilizzo di un telaio LMP2. Nel maggio 2021, viene scelta la società Multimatic per la costruzione del telaio del prototipo basandosi sulla Multimatic Mk. 30.

Attività sportiva

Campionato del mondo endurance 

A maggio 2021 viene ufficializzata la collaborazione tra il Team Penske e la Porsche per formare il Porsche Penske Motorsport, il team ufficiale che gestirà il programma sia nel WEC che nell'IMSA, mentre i piloti ufficiali nel WEC sono: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

Oltre al team ufficiale la Porsche mette due 963 a disposizione dei team clienti del campionato del mondo endurance al costo di 2,9 milioni di dollari, con il pieno supporto della fabbrica , i due team clienti nella stagione 2023 sono l'Hertz Team Jota, che ha in equipaggio António Félix da Costa, Will Stevens e Ye Yifei, e il team Proton Competition.

Campionato IMSA 

I piloti ufficiali nell'IMSA per la stagione 2023 sono Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Matt Campbell e Felipe Nasr, con Dane Cameron e Michael Christensen per la sola 24 Ore di Daytona.

Anche nell'IMSA la Porsche mette a disposizione due 963 per i team privati. Una delle due è gestita nuovamente dal team Proton Competition mentre l'altra dal team JDC-Miller MotorSports.

Risultati

Campionato IMSA

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Vetture Porsche da competizione
Vetture Sport prototipo
Vetture che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans